SVK kan syfta på:

 SVK – en svensk frivillig försvarsorganisation, se Sjövärnskåren
 SVK 2 – en lokal sjövärnskår
 SVK – landskod för Slovakien
 SVK Bredskär – ett utbildningsfartyg
 SVK 655 Arn – ett fartyg av typen trossbåt
 Svk – trafikplatssignatur för järnvägsstationen Svenstavik
 SVK – Svenska kraftnät – statligt affärsverk som ansvarar för det nationella elnätet